Jméno Honorius nosili čtyři papežové římskokatolické církve.

papežové
 Honorius I. – pontifik v letech 625–638
 Honorius II. – pontifik v letech 1124–1130
 Honorius III. – pontifik v letech 1216–1227
 Honorius IV. – pontifik v letech 1285–1287

další osoby jménem
 Honorius

Papežové podle jména